Storbeck bezeichnet:

 Storbeck, einen Ortsteil der Stadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Storbeck (Storbeck-Frankendorf), Ortsteil der Gemeinde Storbeck-Frankendorf im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg

Storbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Storbeck, Geburtsname von Felix Hertlein (* 1992), deutscher Handballspieler
 Gerhard Storbeck (1927–2009), deutscher Generalmajor der NVA der DDR
 Jürgen Storbeck (* 1946), deutscher Jurist
 Ludwig Storbeck, deutscher Schriftsteller und Studienrat in Stendal
 Siegfried Storbeck (* 1932), deutscher General